Nowe Budy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
voïvodie de Mazovie
 Nowe Budy, un village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Nowe Budy, un village du powiat de Wyszków
 Nowe Budy, un village du powiat de Żyrardów 

voïvodie de Łódź
 Nowe Budy, un village